Krum da Bulgária — imperador búlgaro que reinou entre 802 e 814
Krum (Texas) — cidade dos Estados Unidos

Desambiguação

ru:Крум (значения)